

Cinema 
 The Takeover – film del 1995 diretto da Troy Cook
 The Takeover – film del 2022 diretto da Annemarie van de Mond

Economia 
 Takeover – offerta pubblica di acquisto

Letteratura 
Diana maligna (The Takeover) – romanzo di Muriel Spark del 1976
 La scalata (The Takeover) – romanzo di Stephen Frey del 1995
 La scalata (Takeover) – romanzo di Moira Johnston
 La spia che si spense (Takeover) – romanzo di Bart Davis del 1986, Segretissimo n. 1162

Musica 
 Takeover – album dei 999 del 1998
 Takeover – traccia dell'album The Blueprint di Jay-Z del 2001
 The Takeover – mixtape di Lil Twist del 2011